Tyner ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Tyner (1925–2017), US-amerikanischer Schauspieler
 James Noble Tyner (1826–1904), US-amerikanischer Politiker
 Jarvis Tyner (* 1941), US-amerikanischer Politiker 
 Jason Tyner (* 1977), US-amerikanischer Baseballspieler
 McCoy Tyner (1938–2020), US-amerikanischer Jazzpianist und Komponist
 Rob Tyner (1944–1991), US-amerikanischer Rocksänger

Tyner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tyner (Indiana)
 Tyner (Kentucky)
 Tyner (New York)
 Tyner (Oklahoma)
 Tyner (Tennessee)
 Tyner Hills (Tennessee)